Rovné kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Rovné (okres Humenné)
 Rovné (okres Rimavská Sobota)
 Rovné (okres Svidník)